Folkomröstning om EG-medlemskap hölls i Norge den 24 och 25 september 1972. Resultatet blev att 53,5 procent röstade mot norskt medlemskap i Europeiska gemenskaperna. Valdeltagandet var 79,2 procent.

Efter fylke

Referenser

1972 i Norge
Europeiska gemenskaperna under 1970-talet
Folkomröstningar 1972
Folkomröstningar i Norge
Norge